Die L’Open 35 de Saint-Malo 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Saint-Malo. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 3. bis 9. Mai 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die L’Open 35 de Saint-Malo 2021 fand am 2. und 3. Mai 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Saint-Malo